Удав — многозначное слово.
 Удав — обиходное название змей из семейства Ложноногие.
 Удавы — подсемейство семейства ложноногих.
 «Удав» — 11-пушечный винтовой корвет русского флота 1856 года постройки.
 «Удав» — название советского реактивного комплекса противоторпедной защиты РБУ-12000.
 «Удав» — одно из названий игры «Snake».
 «Удав» — одно из прозвищ советского и российского серийного убийцы Сергея Головкина.
 «Удав» — российский пистолет.

См. также 
 Удава